Шаве́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 270 км на юг от Парижа, 155 км на юг от Орлеана, 29 км на юг от Шатору.

Население 

Население — 292 человека (2007).

Достопримечательности 

 Церковь Сен-Андре, XII—XV век

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini